tren (literatura)
 tren (moda)
 tren – tabor wojskowy
 tren – pawi ogon
 Tren – wieś w Albanii, w okręgu Devoll, w gminie Qendër Bilisht